Чемпионат России по пляжному футболу 2013 — 9-й розыгрыш кубка. Финальный матч состоялся в Москве 21 июля 2013 года между командами Кристалл и Ротор-Волгоград и завершился победой Кристалла. Это первый титул Кристалла. Впервые за последние 4 года Локомотив не выиграл турнир. Кристалл в 2014 году будет представлять Россию на Euro Winners Cup.

Этапы розыгрыша 
 Квалификационный этап (17—19 мая) (Москва)
 Первый этап (5—9 июня) (Волгоград)
 Второй этап (26—30 июля) (Самара)
 Суперфинал (17—21 августа) (Москва)

Квалификация

Команды участвующие в квалификационном этапе 
 Дельта (Саратов)
 КПФ ЦСКА (Москва)
 Подводник (Ярославль)
 ПФК «Динамо» (Москва)

Итоговое положение команд после квалификационного этапа

Участвующие команды 
 Дельта (Саратов)
 Кристалл (Санкт-Петербург)
 Крылья Советов-ВСБ (Самара)
 Локомотив (Москва)
 Подводник (Ярославль)
 ПФК «Динамо» (Москва)
 Ротор-Волгоград (Волгоград)
 Строгино (Москва)

Первый этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Итоговое положение команд после первого этапа

Второй этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Итоговое положение команд после второго этапа

Суперфинал

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение команд

Ссылки 
 Чемпионат России по пляжному футболу 2013 на сайте beachsoccer.ru

Чемпионаты России по пляжному футболу
Спортивные соревнования в Москве